Tumanow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Tichonowitsch Tumanow (1909–1976), sowjetischer Werkstoffwissenschaftler
 Iwan Iwanowitsch Tumanow (1894–1985), sowjetischer Botaniker
 Wadim Iwanowitsch Tumanow (* 1927), russischer Bergbau-Unternehmer
 Wladimir Alexandrowitsch Tumanow († 2011), russischer Jurist